Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat Maine.

Gouverneurs van Maine (1820–heden)

Gouverneurs
Maine